Marcio Spimpolo (São Paulo, 22 de fevereiro de 1980) é um jornalista esportivo brasileiro.

Foi apresentador, repórter e narrador esportivo da Jovem Pan até 09 de maio de 2022. Atualmente, está na Rádio Transamérica.

É filho de Silvio Spimpolo Filho, conhecido como Silvio Filho, considerado por muitos anos como a referência no "plantão esportivo" do rádio do Brasil. Além do pai, o tio também é do meio esportivo. Antônio Hélio Spimpolo, conhecido como Alexandre Santos, foi narrador esportivo da TV Bandeirantes, apresentador e criador do programa Gol: O Grande Momento do Futebol e uma das vozes mais bonitas da TV.

Já cobriu 5 Copas do Mundo, Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias.

Carreira 
Também é formado Locutor pelo Senac em 2004. 

Marcio Spimpolo foi repórter dos principais eventos esportivos no Brasil e no Mundo na equipe de Osmar Santos e Oscar Ulisses. Foi apresentador dos programas Globo na Rede, Balanço Final e CBN no Balanço do Esporte nas Rádios Globo e CBN.

Foi colunista do site Futebol do Interior.

Em 2004, foi contratado pela Rádio Jovem Pan como repórter esportivo. Pela Jovem Pan, trabalhou nas coberturas das Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014 e 2018. Foi repórter dos principais eventos na emissora e apresentava programas esportivos. Em 09 de maio de 2022, ele deixou a emissora. Em 29 de agosto, ele estreou na Rádio Transamérica, como novo integrante da equipe esportiva da emissora.

Em dezembro de 2017, fez participações como comentarista esportivo no canal Esporte Interativo.

Em setembro de 2022, foi anunciado pela Rádio Transamérica SP e passou a compor a equipe do Éder Luiz, o Dez do Rádio.

Polêmicas 
Em 2018, chamou o goleiro Fábio, do Cruzeiro, de gordo durante o programa + 90, do Esporte Interativo. Fábio respondeu: "Não tem sabedoria. Nem sei quem foi, mas não tem sabedoria. Basta olhar minha história. (...) O cara não tem sabedoria e conhece pouco de futebol." Dias depois, Marcio se desculpou pelo deslize.

Referências

Ligações externas 

Blog na Jovem Pan
Pessoas da Jovem Pan
Nascidos em 1980
Jornalistas esportivos do Brasil
Jornalistas de São Paulo
Repórteres esportivos
Alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial